Triathlon na Igrzyskach Panamerykańskich 2007 – odbył się w Rio de Janeiro w dniu 15 lipca. Zwycięzcy zawodów męskich i żeńskich kwalifikowali się do Igrzysk Olimpijskich 2008 w Pekinie.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Tabela medalowa

Bibliografia 
 2007 Rio de Janeiro Pan American Games Triathlon results

Igrzyska Panamerykańskie 2007
2007